Andreas Reisinger – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco
 Elisabeth Reisinger – sciatrice alpina austriaca
 Stefan Reisinger – ex calciatore tedesco
 Zsófia Reisinger – tuffatrice ungherese